Burundi Bwacu (notre cher Burundi) est l'hymne national du Burundi. Écrit par un groupe d'auteurs sous la direction de Jean-Baptiste Ntahokaja, prêtre catholique, et composé par Marc Barengayabo, il fut adopté à l'indépendance du Burundi en 1962.

Paroles

Notes et références 

Culture au Burundi
Hymne national